Puha  bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Puha (Neuseeland)
 eine Distelart der Gattung Sonchus, Sonchus kirkii

Püha ist der Name folgender Ortschaften in Estland:
 in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, siehe Püha (Saaremaa)
 in der Landgemeinde Saue, Kreis Harju, siehe Püha (Saue)

Puha ist der Familienname folgender Personen:
 Haupai Puha (* 1985), neuseeländischer Dartspieler